«Лемми» — документальный фильм о жизни и карьере почитаемого хэви-метал музыканта Лемми Килмистера — основателя, басиста и лидер-вокалиста группы Motörhead.

Снят Грегом Олливером и Уэсом Оршоски, выступившими в роли авторов сценария, режиссёров и продюсеров картины. Американская премьера фильма состоялась в марте 2010 года на фестивале South by Southwest в Остине (Техас, США), британская премьера — в октябре 2010 года на London Film Festival. Первое издание на DVD — в январе 2011 в Великобритании.

Сюжет 
В основу фильма легли интервью, которые режиссёры взяли у самого Лемми и его друзей, коллег и поклонников. В том числе музыкантов и групп Slash, Guns N' Roses, Velvet Revolver, Ozzy Osbourne, Metallica, Megadeth, Anthrax, Joy Division, Ramones и др.

В фильме также снялся сын Лемми.

Съёмки фильма 
«Лемми» снимался в течение трёх лет в США, Германии, Англии, Финляндии, Норвегии, Швеции, России, Шотландии и Дании. Фильм снят на 16 мм плёнку и HD video.

Издания 
 Версия Blu-ray для США содержит более чем 4 часа дополнительного материала.
 Версия с двойным DVD содержит дополнительное получасовое видео, на котором Лемми играет вместе с группой Metallica

Оценки критиков и зрителей 
 Фильм получил рейтинг 87 % на Rotten Tomatoes. Обозреватель издания NME’s оценил фильм на 8 баллов из 10.
 Оценка фильма на IMDB: 7,8; на Кинопоиске: 8,4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Документальное кино
Фильмы 2010 года
Музыкальные фильмы
Фильмы США 2010 года